Miernik – przyrząd pozwalający określić wartość mierzonej wielkości 
 Miernik – polny demon z kategorii błędnych ogni

Osoby o tym nazwisku:
 Maciej Miernik – polski muzyk
 Sylwester Miernik – polski samorządowiec i filozof